Змагання зі стрибків з жердиною серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 2 та 5 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: подолання висоти 4,70 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлеток у обох групах кваліфікації ().

Фінал 

Фінальні змагання відбулись 5 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Жінки
Жінки